Pacarkeling kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pacarkeling, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Pacarkeling, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar